Gozdowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sierpecki
 Gozdowo (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Wrzesiński
 Gozdowo (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Sierpecki